Șimian est le nom de plusieurs lieux géographiques de Roumanie :

Communes

 Șimian une commune située dans le județ de Bihor
 Șimian, une commune située dans le județ de Mehedinți

Autres lieux

 l'île de Șimian, sur le Danube, face à la ville de Drobeta-Turnu Severin

Voir aussi